Naar aanleiding van de dreigende sluiting van de Philips vestiging in Stadskanaal, kondigde zakenman G. Lekner uit Eijsden in augustus 2003 aan deze vestiging over te nemen in een nieuw op te richten bedrijf Platin-Q Electronics. Dit bedrijf, waar Lekner samen met de Maastrichtenaren P. van Montfoort en G. Penders zou deelnemen is echter nooit van de grond gekomen, omdat men de financiering niet rondkreeg.

Philips Stadskanaal maakt halfgeleiders. Omdat de vestiging achterbleef bij de winstverwachtingen werd overwogen de productie over te brengen naar een lage-lonen-land, waarbij China werd genoemd. Lekner wilde met de overname de kennisuitstroom voorkomen.

Op 15 december 2003 werd bekendgemaakt dat de financiën niet konden worden geregeld, waarmee dit reddingsplan van de baan was.

Voormalig Nederlands bedrijf